Kremlin Cup 2018, właśc. VTB Kremlin Cup 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2018 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 15–21 października 2018 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 867 766 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Rosji